CLG hat folgende Bedeutungen:
 Calciumlactatgluconat, ein Mischcalciumsalz aus Calciumlactat und Calciumgluconat
 Chemieanlagenbau Leipzig-Grimma, ein DDR-Kombinat
 Command language grammar, Modell der Mensch-Rechner-Interaktion
 Company limited by guarantee, eine Unternehmensform in Großbritannien
 Counter Logic Gaming, ein nordamerikanisches E-Sport-Team

CLG